Lakas ist der Familienname folgender Personen:

 Demetrio Basilio Lakas (1925–1999), panamaischer Politiker, Präsident 1969 bis 1978

Lakas steht für:

 Lakas-Demokratikong Kristiyano at Muslim, eine politische Partei auf den Philippinen